Perényi Péter (†1345 után) Küküllő vármegye főispánja
 Perényi Péter (†1388 előtt) Dobos Orbán unokája, Perényi István fia
 Perényi Péter (†1423) országbíró
 Perényi Péter (†1461 után) Perényi Miklós törvénytelen fia
 Perényi Péter  (†1471 után) Perényi János tárnokmester fia
 Perényi Péter (†1476 után) Perényi János ajtónállómester fia
 Perényi Péter  (†1498 után) Perényi István asztalnokmester fia
 Perényi Péter (†1548) Temes vármegye főispánja, koronaőr és erdélyi vajda, Perényi Imre fia
 Perényi Péter  (16. század első fele) Perényi János ugocsai főispán fia
 Perényi Péter (1839–1896) országgyűlési képviselő
 Perényi Péter (†1957) Ugocsa vármegye főispánja

Peter